Pollerus ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Pollerus (* 1973),  österreichische Musikwissenschafterin, Sopranistin, Gesangslehrerin und Spezialistin für barocke Aufführungspraxis und Gestik
 Eva Maria Pollerus (* 1976), österreichische Cembalistin und Hochschullehrerin